Вероника Ковачић (Загреб, 4. фебруар 1945)  је југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1969. || Дивљи анђели   || Вера - Ингридина пријатељица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || 
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1972. || Клупа у Јурјевској ТВ серија || /
|-
| 1972. || Дискреција зајамчена ТВ кратки филм || /
|-
| 1973. || Живјети од љубави  || Вјерочка
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... ТВ серија || Фурешкиња
|-
| 1975. || Бог игре ТВ филм || /
|-
| 1977. || Акција стадион  || Илегалка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|-
| 1980. || Квитунг ТВ филм || /
|-
| 1981. || Хаппy Неw Yеар ТВ филм || /
|-
| 1986. || Чудесна шума  || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Мандићка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Тражим сродну душу ТВ мини серија || Госпођица Франциска
|-
| 1993. || Добро дошли на планет Земљу Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Нит живота  || Мама Биба (као Вероника Дурбешић)
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1945.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Загреба
Биографије живих особа